

Cuisine libanaise 
 Chich taouk, plat libanais à base de poulet mariné et de jus de citron.
 Shish taouk, genre de chawarma de poulet servi dans les restaurants libanais de la région de Montréal au Canada.

Patronyme 
 Sethrida Geagea, née Taouk, femme politique libanaise.

Homonymie